El término "Dangerous" puede hacer referencia a:

Música 
 Dangerous (1991), octavo álbum de estudio de Michael Jackson;
 Dangerous (1993), canción de Michael Jackson - del álbum Dangerous;
 Dangerous (1995), canción de Roxette - del álbum Rareties;
 Dangerous (2008), canción de M. Pokora con Timbaland y Sebastian - del álbum MP3;
 Dangerous (2009), canción de Cascada - del álbum Evacuate the Dancefloor;
 Dangerous (2014), canción del disc jockey francés David Guetta con Sam Martin - del álbum Listen.
 Dangerous (2015), tercer álbum de estudio de Yandel;
 Dangerous (2015), canción del grupo hard rock Def Leppard - del álbum Def Leppard

 Cine 
 Dangerous (1935), película de Alfred E. Green, protagonizada por Bette Davis;
 Dangerous (2021), película de David Hackl, no relacionada con la anterior;
 Dangerous'', serie de televisión de 2007.